Thomas J. Hudner, Jr. (1924-2017), aviateur naval américain et officier de la marine des États-Unis.

Bateau 
 , destroyer américain de la classe Arleigh Burke.

Toponyme 
 , secteur non constitué en municipalité en Californie.
Patronyme anglais